Alue Sundak (Woyla), een plaats in Indonesië
Alue Sundak (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië